Hill:
 Фамилия Хилл на иностранных языках.
 Hill — обозначение фамилии английского ботаника Джона Хилла (, 1716—1775) при описанных им названиях растений.
 Hill — обозначение фамилии авторов зоологических таксонов, среди которых:
 Чарльз А. Хилл, калифорнийский энтомолог.